Dieser Artikel zeigt die Liste der erfolgreichsten Beiträge zum Eurovision Song Contest. Dabei werden zwei Listen getrennt. Die erste Liste ist sortiert nach der maximalen Anzahl an erreichten Punkten. Die zweite Liste ist nach Punkten sortiert und berücksichtigt dabei nicht die Änderungen des Abstimmungssystems 1975 und 2016 sowie die erhöhte Anzahl von Teilnehmern seit 2004 durch die Einführung der Halbfinale.

Liste nach maximal erreichten Punkten 
Diese Liste zeigt nach dem Stand von 2022 die erfolgreichsten Titel nach der Anzahl der maximal erreichten Punkte in Prozent an.

Liste nach Punkten 

Diese Liste zeigt die erfolgreichsten Beiträge nach ihrer Punktzahl vom Stand 2022. Hierbei sind weder die Änderungen der Abstimmungssysteme, noch die Teilnehmeranzahl berücksichtigt.

Siehe auch 
 Liste der Sieger und Veranstaltungen des Eurovision Song Contests

!